Thalliumnitrat ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen. Es handelt sich um  Nitrate des  Thalliums in verschiedenen Oxidationsstufen:

Thallium(I)-nitrat, TlNO3
Thallium(III)-nitrat, Tl(NO3)3